Soldier of Love () — шестой студийный альбом британской группы Sade, выпущенный в феврале 2010 года.

Всемирный релиз альбома состоялся 8 февраля, в США альбом вышел 9 февраля 2010 года. 14 декабря 2009 года в Линкольн-центре Нью-Йорка состоялась официальная презентация и вечеринка с прослушиванием нового альбома для прессы и приглашенных гостей, на котором лично появилась Шаде Аду.

Синглы 
 Soldier of Love. Первым синглом альбома стала его заглавная песня Soldier of Love, премьера которой состоялась 8 декабря 2009 года на официальном сайте группы и на радио, выпущенная на iTunes 12 января 2010 года.

В рецензии интернет-издания Urban Network Magazine отмечается, что стихи этой песни актуальны как никогда («независимо от того, боретесь ли вы с несчастьями Уолл-стрита, с безработицей, до сих пор заботитесь о своей безопасности из-за урагана Катрина, или буквально воюете за свою страну на границе, вы узнаете себя в этой песне, раненым с сердцем в руке…»), а звучание можно охарактеризовать как «техно-соул» — «совершенно поразительный и неожиданный».

Спустя всего день раскрутки на радио, новый сингл Soldier of Love дебютировал на 49-м месте в американском чарте Billboard в категории R&B/Hip-Hop Songs. Это 16-я по счёту композиция группы, которая попала в чарты R&B/Hip-Hop Songs, начиная с первого сингла Hang On to Your Love, попавшего в чарт в 1984 году и достигшего 14-го места. Последний раз группа попадала в чарты Биллборда в ноябре 2000 года с песней By Your Side, достигшей в них 41-й строчки.

Первый сингл Soldier of Love уже вошёл в историю, дебютировав на 11-й строчке чарта Urban Hot AC, что оказалось самой высокой позицией для дебюта за последнюю декаду и третьей самой высокой позицией за всю историю этого чарта. Сингл также дебютировал на 5-м месте в чарте Smooth Jazz airplay, сводной таблице количества проигрываний на джазовых радиостанциях, поднявшись на 1-е место и став самой первой композицией с вокалом, достигшей верхней строчке в чарте Smooth Jazz Top 20 Countdown.

Песня Soldier of Love принесла группе «Грэмми» в категории «Лучшее ритм-н-блюзовое исполнение дуэтом или группой».

 Babyfather. Вторым синглом с альбома стала песня Babyfather. Песня номинировалась на премию «Грэмми» в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой».

Коммерческий успех 

Soldier of Love дебютировал на четвёртой строчке британского хит-парад UK Albums Chart с тиражом 42,997 копий в первую неделю. В Великобритании к маю 2011 года было продано 116,672 копий, а 22 июля 2013 года он был сертифицирован в золотом статусе British Phonographic Industry (BPI). Альбом дебютировал на первом месте американского хит-парад Billboard 200 с тиражом 502,000 копий в первую неделю релиза, став для Sade первым дебютом на вершине и вторым чарттоппером в сумме (после «Promise» 1986 года), также как и неделя продаж стала лучшей среди всех групп со времён выхода диска Black Ice группы AC/DC, который в ноябре 2008 года поднялся на первое место в чарте Billboard 200 с тиражом 784,000 копий. Он оставался на вершине чарта три недели подряд с тиражом 190,000 копий в его вторую неделю лидерства и 127,000 копий в третью. Альбом был сертифицирован в платиновом статусе ассоциацией Recording Industry Association of America (RIAA) спустя один месяц после релиза (15 марта 2010) и к апрелю 2011 года его тираж превысил 1,3 млн копий в США.

Список композиций 
Альбом включает в себя десять композиций, написанных участниками группы:
 The Moon and the Sky
 Soldier of Love
 Morning Bird
 Babyfather
 Long Hard Road
 Be That Easy
 Bring Me Home
 In Another Time
 Skin
 The Safest Place

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы Epic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Sade